Осадчу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Осадчук Богдан (1920-2011) — український політолог та новинар.
 Осадчук Василь Антонович (1940-2011) — український науковець в галузі механіки.
 Осадчук Надія Петрівна — заслужений працівник соціальної сфери України
 Осадчук Олександр Кузьмич (* 1961) — член Центральної виборчої комісії.
 Осадчук Петро Ількович (1937-2014) — український письменник та громадський діяч.
 Осадчук Роман Петрович (* 1967) — український перекладач.
 Осадчук Станіслав Васильович (1965—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки 

Прізвища на -ук